Бона́тти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Бонатти, Вальтер (1930—2011) — итальянский альпинист.
 Бонатти, Гвидо — астролог XIII века.
 Бонатти, Роберта (род. 1997) — итальянская спортсменка, боксёр. 
 Бонатти, Энрико (род. 1936) — итальянский геолог.

См. также 
 Бонетти
 Бонатини